Черепа́нов — русская фамилия; происходит от профессионального прозвища Черепан («черепанами» в России обычно называли мастеров-гончаров, делавших глиняную посуду, «черепки»).

Известные носители 
 
 
 Черепанов, Ананий Калистратович (1916—1996) — Герой Социалистического Труда.
 Черепанов, Артём Иванович (1920—1992) — полный кавалер ордена Славы.
 Черепанов, Борис Янович (1921—2003) — генерал-майор авиации.
 Черепанов, Вадим Васильевич (1938—1990) — советский гидробиолог.
 Черепанов, Виктор Алексеевич (род. 1948) — советский и российский учёный.
 
 Черепанов, Вячеслав Сергеевич (1939—2012) — ректор Глазовского государственного педагогического института.
 
 Черепанов, Дмитрий Феофанович (1907—1992) — русский советский писатель.
 Черепанов, Донат Андреевич (ок. 1886—1920) — русский революционер, член ЦК партии левых эсеров.
 Черепанов, Ефим Алексеевич (1774—1842) — русский инженер-изобретатель.
 
 Черепанов, Илья (1724—1795) — составитель так называемой Черепановской летописи.
 Черепанов, Корнилий Георгиевич (1905—1999) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 
 Черепанов, Лев Николаевич (1933—2012) — советский тренер по хоккею на траве.
 Черепанов, Леонид Всеволодович (1888—1937) — епископ Русской православной церкви.
 Черепанов, Мирон Ефимович (1803—1849) — русский инженер-изобретатель.
 Черепанов, Михаил Валерьевич (род. 1960) — советский и российский журналист, поисковик, музейный работник.
 Черепанов, Никита Вадимович (род. 1995) — российский хоккеист.
 Черепанов, Никифор Евтропиевич (1763—1823) — русский писатель.
 Черепанов, Николай Николаевич (1898—?) — советский геолог, геофизик, лауреат Ленинской премии.
 Черепанов, Пётр Зиновьевич (1919—1987) — советский учёный и конструктор в системе атомной промышленности СССР, Герой Социалистического Труда.
 Черепанов, Ростислав Фёдорович (1925—2019) — русский художник, живописец.
 Черепанов, Семён Иванович (1810—1884) — российский писатель и журналист.
 
 Черепанов, Степан Михайлович (1911—1944) — Герой Советского Союза.

См. также 
 
 Паровозы Черепановых

Примечания